Mejorana puede referirse a:
 El nombre vulgar de la planta Origanum majorana.
 El nombre vulgar de la planta Teucrium capitatum.
 El nombre vulgar de la planta Teucrium polium.
 El nombre vulgar de la planta Thymus mastichina.
 El nombre vulgar de la planta Thymus moroderi.
 Mejorana (canto), género poético-musical panameño.
 Mejorana (instrumento musical), instrumento musical de cuerda autóctono de Panamá.
 Bailes de Mejorana, conjunto de bailes folclóricos panameños realizados siguiendo la música producida por la mejoranera.

Enlaces externos